Aalborg BK w sezonie 2013/2014 – klub ten grał w rozgrywkach klubowych w Danii.

Aalborg BK zakończył ten sezon jako pierwszy zespół w Superligaen. Zdobył również Puchar Danii.

Liga krajowa

Puchar Danii

Rozgrywki europejskie

Bibliografia 
 

Aalborg BK w poszczególnych sezonach